Chojno est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Chojno, dans le powiat de Brodnica ;
 du village de Chojno, dans le powiat de Lipno.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Chojno, dans le powiat de Kalisz ;
 du village de Chojno, dans le powiat de Rawicz ;
 du village de Chojno, dans le powiat de Szamotuły.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Chojno.